Шахта «Комсомолець Донбасу»
 Газета «Комсомолець Донбасу»

Примітки